Mužská čtyřhra Gijón Open 2022 probíhala v první polovině října 2022. Do deblové soutěže gijónského tenisového turnaje hraného na tvrdém halovém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Jednalo se o premiérový ročník turnaje, když organizátoři během července 2022 získali  jednoletou licenci po zrušení podzimních turnajů v Číně kvůli proticovidovým omezením.

Vítězi se stali Argentinci Máximo González s Andrésem Moltenim, kteří ve finále zdolali Američany Nathaniela Lammonse a Jacksona Withrowa za 2:21 hodiny. Po vyrovnaném dvousetovém průběhu 6–7 a 7–6 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–5]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a premiérovou společnou účast v této úrovni tenisu proměnili v trofej. Již v letech 2014 a 2017 vyhráli dva challengery. Nastoupili také do debla týmového ATP Cupu. González na okruhu ATP Tour vybojoval dvanáctý deblový titul a pro Molteniho to bylo jedenácté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Gijón Open
ATP Tour 2022
Tenis ve Španělsku v roce 2022